La nazionale di pallacanestro lettone Under-16, è una selezione giovanile della nazionale lituana di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità lituana di età non superiore ai 16 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-16 

1993 - 5°
2004 - 4°
2005 - 4°
2006 - 10°
2007 -  3°

2008 -  1°
2009 -  2°
2010 -  2°
2011 - 11°
2012 - 11°

2013 - 9°
2014 - 10°
2015 -  2°
2016 -  2°
2017 - 6°

2018 - 7°
2019 - 9°

Collegamenti esterni 
 

Lituania
Under 16